Liga Europy UEFA 2013/2014 – 43. sezon drugich pod względem prestiżu międzynarodowych rozgrywek klubowych federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA, po raz 5. przeprowadzanych pod nazwą Ligi Europy UEFA (wcześniej jako Puchar UEFA) w formacie wprowadzonym w 2009.

Finał został rozegrany 14 maja 2014 na Juventus Stadium w Turynie, a zwycięzcą została Sevilla FC po wygranej w rzutach karnych 4:2 nad SL Benfica.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej (4 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 

Zespoły zostaną przydzielone do danych rund fazy kwalifikacyjnej oraz fazy grupowej zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA 2012.

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zdobycie krajowego pucharu,
 zwycięstwo w edycji 2012/2013 Ligi Europy UEFA.

Szczegółowy podział miejsc 

Na kongresie 24 maja 2013 UEFA przyznała Gibraltarowi status pełnoprawnego członka UEFA. Jednak zespoły z tego kraju grać będą mogły w europejskich pucharach od sezonu 2014/2015.

Uczestnicy 
Lista uczestników Ligi Europy UEFA 2013/2014 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczęły udział w rozgrywkach. Losowanie grup finałowych odbyło się 29 sierpnia 2013.

Oznaczenia:
 L2, L3, L4, L5, L6 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 PK – zdobywca lub finalista pucharu krajowego,
 PL – zdobywca lub finalista pucharu ligi,
 P-O – drużyny, które awansowały z play-offów w swoich ligach,
 A, B, C, D, E, F, G, H – drużyny, które awansowały z 3. miejsca w odpowiedniej grupie Ligi Mistrzów,
 CL4 – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie play-off Ligi Mistrzów,
 CL3 – drużyny, które przegrały swoje mecze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów,
 FP – zespoły, które otrzymały miejsce w eliminacjach na podstawie Rankingu Fair Play,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2012/2013).

W tabeli nie uwzględniono drużyn, które zdobyły puchar krajowy, ale miały jeszcze szansę na grę w Lidze Mistrzów.

Terminarz

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 76 drużyn, z czego 38 będzie rozstawionych.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 80 drużyn (38 z poprzedniej rundy), z czego 40 będzie rozstawionych.
 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

III runda kwalifikacyjna 

Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 58 drużyn (40 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych.
 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

Runda play-off 

Do startu w rundzie play-off uprawnionych będzie 62 drużyny (w tym 29 zwycięzców III rundy i 14 przegranych III rundy eliminacji Ligi Mistrzów), z czego 31 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

1 Beşiktaş JK został wykluczony z europejskich pucharów. Jego miejsce w fazie grupowej zajmie jego rywal z rundy play-off Tromsø IL.
2 PAOK FC wystąpi w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wobec zawieszenia jego rywala z poprzedniej rundy Metalista Charków.

Faza grupowa 

Do startu w fazie grupowej uprawnionych jest 48 drużyn (w tym 31 zwycięzców rundy play-off Ligi Europy, 9 przegranych rundy play-off Ligi Mistrzów, 7 zwycięzców krajowych pucharów i 1 drużyna wylosowana spośród przegranych rundy play-off Ligi Europy). Losowanie odbędzie się 30 sierpnia 2013. W jego trakcie zespoły zostaną rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 12 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogą trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji.
Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 liczba bramek zdobytych na wyjeździe w meczach bezpośrednich
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

 drużyny, które awansowały z rundy play-off Ligi Europy
 drużyny, które awansowały z rundy play-off Ligi Mistrzów
 drużyna wylosowana spośród przegranych rundy play-off Ligi Europy

1APOEL Nikozja został dolosowany z grupy przegranych drużyn z Play-offów w miejsce zdyskwalifikowanego Fenerbahçe SK.

Grupy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione są 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

1/16 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogą zostać zestawione w jednej parze.

1/8 finału

Ćwierćfinały 
Od tej rundy pary zostają rozlosowane niezależnie od przynależności drużyn do poszczególnych federacji oraz pozycji zajętej w fazie grupowej.

Półfinały

Finał 

ZDOBYWCA LIGI EUROPY 2013/2014

SEVILLA FC TRZECI TYTUŁ

Uwagi

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2013/2014)

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2013/2014)